Vackov steht für die tschechischen Orte:

 Vackov (Plesná)
 Vackov (Černovice)